Брандо́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 115 км на південь від Діжона, 22 км на захід від Макона.

Історія 

1 січня 2019 року Брандон, Клермен i Монтаньї-сюр-Грон було об'єднано в новий муніципалітет Навур-сюр-Грон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 122 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 297,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Брандон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Брандон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сона і Луара